Магомед Исаев:
 Исаев, Магомед Гамзатович (род. 1961) — российский филолог, профессор, доктор наук.
 Исаев, Магомед Исаевич — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950—1954) и 4-го созыва (1954—1958), представитель Дагестанской АССР в Совете Национальностей (1950—1958).
 Исаев, Магомед Мовлидович (род. 1984) — чемпион мира по грэпплингу и рукопашному бою.